

Persone
 Blake Jenner – attore e cantante statunitense
 Brianne Jenner – hockeista su ghiaccio canadese
 Brody Jenner – modello e personaggio televisivo statunitense
 Bruce Jenner – atleta statunitense
 Caitlyn Jenner – personaggio televisivo ed ex atleta statunitense
 Edward Jenner – medico britannico
 Henry Jenner – linguista britannico
 Julian Jenner – calciatore olandese
 Kendall Jenner – personaggio televisivo e supermodella statunitense
 Kris Jenner – personaggio televisivo e imprenditrice statunitense
 Kylie Jenner – personaggio televisivo statunitense
 Michelle Jenner – attrice spagnola
 Peter Jenner – manager e produttore discografico britannico

Altro
5168 Jenner – asteroide
Cratere Jenner – cratere lunare 
Jenner – census-designated place della California, Stati Uniti d'America
Jenner Institute –  istituto di ricerca situato ad est di Oxford in Inghilterra